Марти́на Брода́ (; ,  — , ) — французская , , исследователь поэтического языка.

Биография 
Из еврейской семьи, в 1923 бежавшей из Лодзи во Францию. Её мать и тетка, участвовавшие в Сопротивлении, но арестованные нацистами в 1944 как еврейки, были узницами лагерей Освенцим, Берген-Бельзен, Терезин, освобождены советской армией в мае 1945.

Изучала филологию и философию, в дальнейшем работала как филолог, философ, переводчик. Руководила исследовательским направлением (исследование современной поэтики) в CNRS. Преподавала в Международном философском коллеже, в EHESS. Входила в круг журнала Action poètique.

Похоронена на кладбище Монпарнас.

Творчество 
Автор нескольких книг стихов, работ о поэтике Данте, М.Сэва, Бодлера, Рильке, Жува, Арагона, Целана, Цветаевой, Хуарроса и др., составитель сборника статей и эссе памяти Антуана Бермана. Переводила произведения В.Беньямина, Целана, Нелли Закс, Т. С. Элиота.

Публикации 
Стихотворения
 Double (1978, с гравюрами Жизель Целан-Лестранж)
 Tout ange est terrible (1983)
 Passage (1985)
 Ce recommencement (1992)
 Grand jour (1994)
 Poèmes d'été (2000)
 Éblouissements (2003)

Эссе
 Jouve (1981)
 Dans la main de personne, очерк о Пауле Целане (1986, расшир. и дополн. изд. 2002)
 L’amour du nom, essai sur le lyrisme et la lyrique amoureuse (1997, премия Французской академии)
 Pour Roberto Juarroz (2002)

Примечания

Ссылки 
 Блог Мартины Брода
 Некролог
 Памяти Мартины Брода 

Французские поэты XX века
Филологи Франции
Похороненные на кладбище Монпарнас